Strzoda – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 766 osoby, według nowszych, internetowych danych noszą je 951 osoby. Nazwisko pochodzi od śląskiego wariantu strzoda słowa środa i jest najbardziej rozpowszechnione na Górnym Śląsku.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Franz Strzoda (1857–1928) – niemiecki polityk;
 Krzysztof Strzoda (ur. 1967) – polski artysta fotograf;
 Marcin Strzoda (1587–1649) – teolog i historyk;
 Matthias Strzoda (ur. 1962) – niemiecki muzyk i perkusista;
 Patrick Strzoda (ur. 1952) – francuski wysokiej rangi urzędnik państwowy.

Zobacz też 
 Środa (nazwisko)

Przypisy 

Polskie nazwiska